Pollaiolo o Pollaiuolo o Il Pollaiuolo, apodo (cuyo significado en italiano es «—del— gallinero») con el cual se conoce a tres artistas del Renacimiento:

 Antonio Pollaiuolo, el más célebre de los tres.
 Piero Pollaiuolo, hermano del anterior.
 Simone del Pollaiolo, también llamado Il Cronaca, importante arquitecto.